Janeček oder Janecek ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Janecek (* 1976), Politiker von Bündnis 90/Die Grünen
 Friedel Janecek (1905–1980), deutscher Politiker (KPD, DKP)
 Gustav Janeček (1848–1929), österreichisch-jugoslawischer Chemiker
 Johann Janecek (1881–1932), österreichischer Politiker (SDAP)

 Ota Janeček (1919–1996), tschechischer Illustrator, Maler, Graphiker und Hersteller keramischer Kunsterzeugnisse

Siehe auch:

 Janeczek
 Janetschek